Backwater steht für
Hennerton Backwater, Nebenarm der Themse
Backwater Creek, Australien
 Backwater Glacier in Viktorialand
Siehe auch:
Sonning Backwater Bridges